Байрон Блек і Джаред Палмер були чинними чемпіонами, але вони не захистили свій титул, оскільки того року лише Блек брав участь, який у парі з Грантом Коннеллом у першому раунді поступився Максові Мирному і Кевінові Ульєтту.

У фіналі Рік Ліч і Андрій Ольховський перемогли Їржі Новака і Давіда Рікла з рахунком 4–6, 6–1, 6–2.

Сіяні гравці 

  Байрон Блек /  Грант Коннелл (1-ше коло)
  Євген Кафельников /  Даніель Вацек (чвертьфінал)
  Себастьєн Ларо /  Алекс О'Браєн (чвертьфінал)
  Лібор Пімек /  Байрон Талбот (1-ше коло)

Сітка

Примітки 
 Кубок Кремля 1996 Men's Doubles Draw 

1996
Тур ATP 1996